Az izlandi labdarúgókupa vagy izlandi kupa (hivatalos nevén Bikarkeppni karla í knattspyrnu) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Izlandon, amelyet először 1960-ban rendeztek meg. A legsikeresebb klub a KR, amely eddig 14 alkalommal hódította el a trófeát.

Az izlandi kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, az izlandi bajnokság után. A kupa győztese jogán Izland csapatot indíthat az Európa ligában. 

A döntőt minden év augusztusának közepén rendezik Izland nemzeti stadionjában a Laugardalsvöllurban.

Rendszere

Eddigi győztesek

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Izlandi labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Izlandi labdarúgás